Round Rock (Arizona)
 Round Rock (Texas)

Desambiguações de topônimos